Der Marathonlauf der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1997 wurde 10. August 1997 in den Straßen der griechischen Hauptstadt Athen ausgetragen.

Die spanischen Marathonläufer erzielten in diesem Wettbewerb einen Doppelsieg. Weltmeister wurde der amtierende Europameister über 10.000 Meter und EM-Dritte über 5000 Meter von 1994 Abel Antón. Der Titelverteidiger und amtierende Europameister Martín Fiz kam auf den zweiten Platz. Bronze ging an den Australier Steve Moneghetti.

Erstmals bei Weltmeisterschaften gab es eine Teamwertung, den sogenannten Marathon-Cup. Daraus erklären sich die in diesem Jahr ausgesprochen hohen Teilnehmerzahlen. Fünf Läufer je Nation waren zugelassen, für die Wertung wurden die Zeiten der jeweils besten drei addiert. Dieser Wettbewerb zählte allerdings nicht zum offiziellen Medaillenspiegel. Es siegte die Mannschaft aus Spanien vor Italien und Brasilien.

Bestehende Bestzeiten / Rekorde 

Anmerkung:Rekorde wurden damals im Marathonlauf und Straßengehen wegen der unterschiedlichen Streckenbeschaffenheiten mit Ausnahme von Meisterschaftsrekorden nicht geführt.

Auch bei diesen Weltmeisterschaften kam niemand an den seit der ersten WM-Austragung 1983 bestehenden Weltmeisterschaftsrekord heran.

Ergebnis 

10. August 1997, 8:05 Uhr

Marathon-Cup

Video 
 1997 Athens World Championships Marathon auf youtube.com, abgerufen am 13. Juni 2020

Weblinks 
 Homepage zur Weltmeisterschaft 1997 auf der Website der IAAF (englisch), abgerufen am 17. Juni 2020
 Men Marathon Athletics VI World Championship 1997 Athens (GRE) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 17. Juni 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men Marathon, Athens 1997, S. 136 (PDF 10,3 MB), englisch, abgerufen am 17. Juni 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Marathon der Manner
Marathon
Laufveranstaltung in Griechenland
Leichtathletikwettbewerb in Marousi